«Hostage» () — песня американской певицы Билли Айлиш и последний трек с её дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me. Написана Айлиш и её братом Финнеасом О'Коннеллом и спродюсирована последним. Песня была сертифицирована как платиновая в США и золотая в Австралии.

Музыка 
Песня была написана в тональности ля минор и имеет низкий темп.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено 8 октября 2018 года и было спродюсировано Генри Шолфилдом. В интервью Айлиш сказала: «Для меня было мечтой начать работать со всеми, кто в этом участвует. Я была большим поклонником Stromae, и я была поражена тем, как он, его брат Люк Джуниор Тэм и Генри относились к этой песне, которая идеально соответствовала мыслям, стоящим за текстом».

Коммерческий успех 
Несмотря на то, что «Hostage» не входила ни в один чарт, она была сертифицирована золотой в Австралии и платиновой в Канаде и США.

Сертификации 

|accessdate=29 March 2020

Примечания 

Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни 2017 года
Песни Билли Айлиш